Lateinische Zahlen steht für:

 Lateinische Zahlwörter
 Römische Zahlschrift